Серия A 2021/22 () — 120-й сезон итальянской Серии A, высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу.
Турнир начался 21 августа 2021 года и завершился 22 мая 2022 года. Интернационале не смог защитить титул чемпиона, чемпионом стал Милан в 19-й раз в своей истории .

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 

 По итогам прошлого сезона в Серию B выбыли:
 «Парма» спустя 3 сезона.
 «Кротоне» спустя 1 сезон.
 «Беневенто» спустя 1 сезон.
 По итогам прошлого сезона Серии B в Серию A вышли:
 «Эмполи» спустя 2 сезона.
 «Салернитана» спустя 22 сезона.
 «Венеция» по итогам плей-офф спустя 19 сезонов.

География соревнований

Распределение команд по областям

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Лидеры чемпионата

Покер

Хет-трики

MVP месяца

Тренер месяца

Гол месяца

См. также 
 Кубок Италии 2021/22

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2021/2022
Футбол в Италии в сезоне 2021/2022
Италия